USS New England ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos:

 , adquirido por la US Navy el 21 de noviembre de 1861 para su uso como parte de la flota de piedra.

 , un remolcador fletado por la US Navy en Nueva York el 23 de octubre de 1917.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos